

Astronomia 
 2300 Stebbins – asteroide della fascia principale
 Cratere Stebbins – cratere lunare intitolato all'astronomo Joel Stebbins

Geografia 
 Stebbins – città della Census Area di Nome, Alaska (Stati Uniti d'America)

Altro 
 Purley Stebbins – personaggio della serie di Nero Wolfe